Langenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Langenbeck-Zachariae (1866– nach 1939), deutsche Malerin
 Arnold von Langenbeck (1841–1916), deutscher General der Kavallerie

 Curt Langenbeck (1906–1953), deutscher Dramatiker

 Hermann Langenbeck (1452–1517), deutscher Politiker
 Hermann Langenbeck (Philosoph) (1836–1869), deutscher Philosoph
 Johann Langenbeck (1550–1618), deutscher Kaufmann und Oberalter
 Konrad Johann Martin Langenbeck (1776–1851), deutscher Anatom, Chirurg und Augenarzt
 Maximilian Adolf Langenbeck (1818–1877), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Wolfgang Langenbeck (1899–1967), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Langenbeck-Virchow-Haus, Gebäude in Berlin-Mitte
 Langenbeck’s Archives of Surgery
 Hamburg-Langenbek, Stadtteil in Hamburg-Harburg
 Langebeck
 Hermann Langerbeck (1908–1964), deutscher Klassischer Philologe
 Jacob Langebek (1710–1775). dänischer Historiker und Archivar